Штрумпфови (ТВ серија) се може односити на:
 Штрумпфови (ТВ серија из 1981)
 Штрумпфови (ТВ серија из 2021)

Штрумпфови